Wearside League 1895–96 var den fjerde sæson af den engelske fodboldliga Wearside League. Ligaen havde deltagelse af elleve hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Turneringen blev vundet af Sunderland East End Black Watch FC på bedre målkvotient end Seaham Harbour FC, og dermed vandt East End Black Watch ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Wearside Football League – The History of the Wearside League 
 Wearside Football League – League Tables – 1892-1900

Noter 

Sæsoner i Wearside League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896